Jan Kazimierz Szymanowski (zm. po 1698), podstoli warszawski, poseł na sejmy
 Jan Szymanowski (ok. 1745– po 1800), pułkownik wojsk koronnych, poseł na sejmy
 Jan Szymanowski (zm. między 1790 a 1796), szambelan, poseł na Sejm Czteroletni
 Jan Michał Szymanowski (1805–1864), członek Rady Stanu Królestwa Polskiego
 Jan Szymanowski (1911–1985), generał brygady Ludowego Wojska Polskiego